

Prénom 
Le prénom Wendy (Wendie, Wendi, Wendee) très rare en Grande-Bretagne et aux États-Unis avant la publication de Peter Pan (1911), y devint ensuite rapidement très courant. Wendy est un prénom féminin de style brittonique/gallois/gaélique, qui signifie , et un dérivé du prénom Gwenn (ou Gwendoline). Il est porté principalement aux États-Unis.

Le jour de fête du prénom est le , jour de la sainte Gwenn.

Personnalités de ce prénom 
 Wendy Bouchard (1980–), journaliste française.
 Wendy Carlos (anciennement Walter Carlos, 1939–), une compositrice et interprète de musique électronique américaine.
 Wendy O. Williams (1949–1998), chanteuse américaine.
 Wendy (Son Seung-wan, 1994–), chanteuse sud-coréenne.
 Wendie Renard (1990–), footballeuse française.
 Wendy Luhabe (1957–), entrepreneuse sud-africaine.
 Wendy Rene (1947–2014), chanteuse de soul américaine.
 Wendy Holdener (1993–), skieuse alpine suisse.
 Wendy Watson-Wright,  scientifique et dirigeante scientifique canadienne.

Personnages fictifs 
 Wendy est un roman de Vincent Ravalec.
 Wendy Darling, un personnage de fiction du roman Peter Pan et de ses nombreuses adaptations.
 Wendy la gentille petite sorcière, un personnage de comics de l'univers de Casper le gentil fantôme.
 Wendy Marvel, un personnage du manga Fairy Tail.
Wendy Testaburger, personnage secondaire dans la série South Park.

Nom de marque 
 Wendy's, une chaîne de restauration rapide fondée en 1969 aux États-Unis.

Cinéma
 Wendy,  dramatique fantastique américain de Benh Zeitlin (2020).

Références 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom américain